BLE steht für:
 Betriebs-Leit-Ebene, Begriff in der Prozessleittechnik
 Bluetooth Low Energy, Spezifikation für drahtlose Übertragung
 Braunschweigische Landes-Eisenbahn-Gesellschaft
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Deutschland
 Bundesverband des Deutschen Lederwareneinzelhandels
 Butzbach-Licher Eisenbahn
 Bessemer and Lake Erie Railroad, über die Great Lakes Transportation Teil der Canadian National Railway
 Dala Airport (IATA-Code), schwedischer Flughafen
 Blue Line (ICAO-Code), ehemalige französische Fluggesellschaft

Blé ist der Familienname folgender Personen:
 Clementine Blé (* 1966), ivorische Handballspielerin
 Francis Le Blé (1929–1982), französischer Politiker
 Léo Le Blé Jaques (* 1997), französischer Snowboarder
 Nicolas Chalon du Blé (1652–1730), französischer Militär, Diplomat und Marschall von Frankreich
 Nilmar Blé (* 1992), ivorischer Fußballspieler

ble steht für:
 Balanta-Kentohe (ISO-639-3-Code), einer der zwei Dialekte von Balanta (Sprache), der Sprache der westafrikanischen Balanta

BLE